Подводное течение:

 Подводное течение — один из видов морского течения

В искусстве 
 Подводное течение (фильм, 1946) — фильм Винсента Минелли с Кэтрин Хепбёрн в главной роли.
 Подводное течение (фильм, 1996) — американский телефильм (на IMDb).
 Подводное течение (фильм, 1999) — американский фильм с Лоренцо Ламасом в главной роли (на IMDb).
 Подводное течение (фильм, 2004) — фильм Дэвида Гордона Грина с Джейми Беллом в главной роли.
 Подводное течение (фильм, 2009) () — перуанский фильм с Маноло Кардона в главной роли (на IMDb).
 Подводное течение (фильм, 2010) () — исландский фильм.
 Подводное течение (балет) — балет Уильяма Шумана (1949 год).
 Подводное течение (книга) — произведение Сэйтё Мацумото.